Rekowski ist der Familienname folgender Personen:

 Anja von Rekowski (* 1975), deutsche Judoka
 Chris von Wrycz Rekowski (* 1968), deutscher Kommunalpolitiker
 Franz Rekowski (1891–1945), deutscher Widerstandskämpfer gegen den Nationalsozialismus
 Franz von Wantoch-Rekowski (1851–1929), deutscher Diplomat
 Georg von Gynz-Rekowski (1919–1997), deutscher Theologe und Heimatforscher
 Julius von Rekowski (1804–1869), preußischer Generalmajor 
 Manfred Rekowski (* 1958), deutscher evangelischer Theologe, ehemaliger Präses der Evangelischen Kirche im Rheinland
 Michael von Rekowski (* 1963), Bürgermeister der Hansestadt Wipperfürth
 Siegfried von Rekowski (1896–1990), deutscher Generalleutnant im Zweiten Weltkrieg
 Valentina Rekowski (* 1984), deutsche Film- und Theaterschauspielerin und Synchronsprecherin